Esteban I puede estar delacionado o referirse a los siguientes artículos de Wikipedia:

 Papa Esteban I (c.200-257), 23er papa de la Iglesia católica desde 254 a 257 (fue elegido como obispo de Roma el 12 de mayo de 254, y murió el 2 de agosto de 257).
 Esteban I, el Santo (c.975-1038), rey de Hungría en el período 1000-1038.
 Esteban I de Borgoña (1065-1102), conde de Mâcon, de Vienne, y también conde de Borgoña (1097-1102).
 Esteban, de Blois (ca.1092/1096-1154), rey de Inglaterra entre 1135 y 1141, y nieto de Guillermo el Conquistador.
 Esteban I, Nemanjić (1165-1228), rey de Servia desde 1217 a 1228 (gobernante del estado serbio de Raška).
 Esteban I, Báthory (1533-1586), príncipe de Transilvania entre 1571 y 1576, y rey de Polonia entre 1576 y 1586.